Pedrini ist der Familienname folgender Personen:

 Omar Pedrini (* 1967), italienischer Musiker
 Riccardo Pedrini (* 1964), italienischer Schriftsteller, siehe Wu Ming
 Teodorico Pedrini (1671–1746), italienischer Missionar, Cembalist und Komponist